Гочева — женская форма фамилии Гочев.
 Гочева, Каролина (род. 1980) — македонская певица,
 Гочева, Румяна (род. 1957) — болгарская шахматистка, международный мастер среди женщин.